VEE steht für:
 Venezuelan Equine Encephalitis, siehe Venezolanische Pferdeenzephalomyelitis
 Visual Engineering Environment, eine grafische Programmiersprache, siehe Agilent VEE
 Vorwohle-Emmerthaler Eisenbahn-Gesellschaft
 Venetie Airport (IATA-Code), Flughafen von Venetie (Alaska), Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska

VE-E steht für:
 , ISO-3166-2-Code des venezolanischen Bundesstaates

Vée steht für:
 Vée, französischer rechter Nebenfluss in einen Seitenarm der Mayenne

Vee ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:
 Bobby Vee (1943–2016), US-amerikanischer Rocksänger
 Jimmy Vee (* 1959), schottischer Schauspieler
 Vivien Vee (* 1960), italienische Disco-Sängerin

Siehe auch:
 FEE

Abkürzung